

Anno 
 383 o 383 a.C.

Codici 
 383 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chirorin, in Giappone

Matematica 
383 – numero